Pentade (griech.: Fünfheit) ist eine Bezeichnung für eine Fünfergruppe oder etwas, das fünf Bestandteile hat. Damit kann bezeichnet werden:

 Pentade, ein Zeitraum von i. d. R. fünf Tagen bei der Einteilung des Jahres in 73 (durchnummerierte) Abschnitte, vor allem für biologische Daten benutzt; die 12. Pentade ist in Schaltjahren sechs Tage lang, siehe Pentadenkalender
 Pentade, ein Wort für einen Teil – insbesondere antiker – schriftlicher Werke mit fünf Unterabschnitten, z. B. bei Quintus Curtius Rufus
 Pentade, Bezeichnung für je fünf – nach Meinung einiger Wissenschaftler – zusammengehörige Bücher bei Livius, als Unterteilung analog zu Dekaden (10 Bücher)
 narrative Pentade, ein Analyseansatz, der erzählerische Werke im Hinblick auf Handelnden (Akteur), Handlung (Aktion), Ziel/Intention, Szene und Instrument hin untersucht

Siehe auch:
 Pentalogie
 Monade (Einheit), Dyade (Zweiheit), Triade (Dreiheit), Tetrade (Vierheit), Dekade (Zehnheit)
 Feuerfuß meinetwegen oder Die Zebattu-Pentade, eine Veröffentlichung von Gerd Hergen Lübben